La Korisliiga 2009-2010 è stata la 70ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Tuukka Kotti,  e  A.J. Moye, 
MVP finali:  Damon Williams, 
Allenatore dell'anno:  Pieti Poikola, 
Miglior giovane:  Samuel Haanpää, 
Sesto uomo:  Juho Nenonen, 
Giocatore più migliorato:  Eldar Skamo, 
Miglior difensore:  Timo Heinonen, 
Miglior arbitro:  Johannes Sarekoski

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2009
Pallacanestro nel 2010
2009-2010